Лаго́вський () — слов'янське (часто польське) прізвище.

Відомі носії 
 Лаговський Віктор Анатолійович (1964—2015) — молодший сержант міліції, боєць батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Артемівськ». Загинув у бою під Дебальцевим
  (1922—2013) — радянський і російський журналіст, письменник, член Спілки журналістів Росії. Головний редактор журналу «Наука і життя».

Див. також 
 Андрій Лаговський — роман Агатангела Кримського, один з ранніх модерністських творів української літератури

Населені пункти 
  — скасоване муніципальне утворення в скасованому Подільському районі Московської області.
 Лаговське (село) — село в міському окрузі Подольськ Московської області Росії — скасоване муніципальне утворення в скасованому Подільському районі Московської області.

Примітки